Killshot, film sorti en 2009 ;
, chanson d'Eminem sortie en 2018.